Армбрустер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Армбрустер, Карл (1846—1917) — немецко-британский дирижёр.
 Армбрустер, Чарлз Хьюберт (1874—1957) — британский филолог-африканист.